DayZ – modyfikacja do gry Arma 2
 DayZ – gra komputerowa